Somerville kan verwijzen naar:
Somerville College, een van de constituerende colleges van de Universiteit van Oxford,

de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Somerville (Alabama)
Somerville (Indiana)
Somerville (Massachusetts)
Somerville (New Jersey)
Somerville (Ohio)
Somerville (Tennessee)
Somerville (Texas)

en deze personen: 
Bonnie Somerville, een Engelse televisie- en filmactrice
James Somerville, een Engelse admiraal uit de Tweede Wereldoorlog
Jimmy Somerville, de Schotse zanger van Bronski Beat
Mary Somerville, een Schotse wetenschapster